

Geografia 
 Klein Belitz – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, in Germania

Persone 
 Bettina Belitz – giornalista e scrittrice tedesca
 Gunther Belitz – atleta paralimpico tedesco
 Semyon Belitz-Geiman – ex nuotatore sovietico, dal 1992 russo
 Todd Belitz – Lanciatore di baseball statunitense